Bislett Games 2009 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 3 lipca roku w Oslo na stadionie Bislett. Zawody były drugimi w kalendarzu cyklu Golden League w sezonie 2009.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Linki zewnętrzne 
 Pełne wyniki zawodów w bazie IAAF

Golden League 2009
2009 w Norwegii
Bislett Games